Brun solfjäderstjärt (Rhipidura drownei) är en fågel i familjen solfjäderstjärtar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i  bergsskogar i Salomonöarna och delas in i två underarter med följande utbredning:
 R. d. drownei – Bougainville 
 R. d. ocularis – Guadalcanal

Sedan 2016 urskiljer Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN ocularis som den egna arten "guadalcanalsolfjäderstjärt".

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underarterna (eller arterna) var för sig, båda som livskraftiga.

Noter

Externa länkar 

Solfjäderstjärtar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Salomonöarna